Isolering kan syfta på:

 Fuktisolering – anordning som hindrar spridning av oönskad fukt 
 Ljudisolering – anordning som hindrar spridning av oönskat ljud
 Värmeisolering – åtgärder för att begränsa värmeflöde mellan två kroppar
 Känslomässig isolering –  tillstånd av isolering där det sociala nätverket kan vara väl fungerande men vederbörande inte kan (eller vill) dela svåra känslor med någon
 Social isolering – saknar någon att prata med eller saknar ett sammanhang
 Isolering (fängelse) – en typ av internering av en intern från andra interner i fängelse
 Isolation (biologi) – mekanismer som separerar individer eller populationer från fortplantning
 Isolering –  en kemisk process som används för att isolera ett ämne ur en blandning, se extraktion

Se även
 Isolator (komponent) – komponenter gjorda av icke-ledande material inom elektrotekniken
 Isolator (material) – ett material som inte leder elektrisk ström

es:Soledad (sentimiento)